«Первый экзамен» — советский фильм 1958 года снятый на киностудии «Туркменфильм» режиссёром Хангельды Агахановым.

Сюжет 
Школьник Ораз из далёкого туркменского аула любит рисовать. На выставке детского рисунка его портрет матери получает приз. Учитель Лебедев, приехавший в аул из Ашхабадского художественного училища, советует мальчику поступить в училище. Мать Ораза соглашается и отправляет его в Ашхабад к родственникам. В Ашхабаде дядя Ораза, парикмахер, практичный и хвастливый человек, пристраивает племянника к базарному художнику Караджеву, рисующему мещанские картинки с лебедями и русалками. Здесь Ораз встречается с талантливым художником Кулмановым, автором одного из известнейших полотен о Великой Отечественной войне, который попадал под влияние Караджева и растрачивает свой талант на хорошо оплачиваемые росписи кафе и ресторанов. Опустошённый, осуждаемый товарищами и своим первым учителем Лебедевым, Кулманов понимает наконец свою ошибку и возвращается к серьёзной живописи. Вместе с Лебедевым он открывает перед Оразом истинный путь художника — путь кропотливой учёбы, огромного труда, постоянных поисков. Ораз поступает учиться в художественное училище.

В ролях 
 Курбан Аннакурбанов — Ораз Ягмуров
 Тачбиби Гафурова — Аннагюль
 Антонина Рустамова — Дженнет
 Баба Аннанов — Кулманов
 А. Бойко — Лебедев
 Б. Аннауров — Караджаев
 Дурды Сапаров — Меред
 Огульджан Мамикова — Огулгерек
 Майса Карлыева — Айсолтан
 Сарры Каррыев — Ягмур
 Н. Спаров — Аман
 Оразмухамед Хаджимурадов — Язлыев
 С. Нурназанов — Чайшан
 Ашир Миляев — Нуры-ага
 С. Джепбаров — ''Бахши

Критика 
Авторы счастливо нашли верный тон повествования — свободный, лёгкий, окрашенный юмором, сверкающий сатирическими блестками. История талантливого мальчика из туркменского колхоза, юного художника, делающего первые шаги в большое искусство, служит поводом для того, чтобы поговорить о роли и месте искусства в жизни наших людей. 

Остроумно и едко высмеиваются в фильме халтурщики, базарные «живописцы», поставляющие всякого рода «лебедей» и «русалок». Первый экзамен, с честью выдержанный героем фильма, — это преодоление соблазнов дешевого успеха легкого заработка, это окрепшая уверенность, что искусство требует от человека всей жизни, упорного труда.

Источники 
 Первый экзамен // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 70

Фильмы СССР 1958 года
Фильмы студии «Туркменфильм»
Фильмы о художниках